

Patronyme 

 Hélène de Fougerolles, actrice française

Toponyme 

 Fougerolles, commune française de l'Indre
 Fougerolles, ancienne commune française de la Haute-Saône
 Fougerolles-Saint-Valbert, commune nouvelle de la Haute-Saône

Nom composé 
 Fougerolles-du-Plessis, commune française de la Mayenne

Voir aussi 

 L'entreprise Fougerolle, créée par Philippe Fougerolle, spécialisée dans le bâtiment, les travaux publics, et l'aménagement routier ; incorporée en 2000 à Eiffage.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme